Bake steht für:

 Bake (Seezeichen); auf Schienenwegen Balise genannt
 eine Selbstrettungseinrichtung auf See, siehe Rettungsbake
 Funkbake, ein Peilsender
 Distanz- oder Entfernungsbake, ein Verkehrszeichen
 Vorsignalbake im Eisenbahnwesen
 Absperr- oder Warnbake zur Verkehrsführung, siehe Leitbake

Bake ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Bake (1854–1934), preußischer Beamter
 Elise Bake (1851–1928), deutsche Schriftstellerin
 Hans Bake (1885–1975), deutscher Verwaltungsjurist, Amtshauptmann, Landrat und Ministerialrat
 Heinz Bake (* 1928), deutscher Fußballspieler
 John Bake (1787–1864), niederländischer klassischer Philologe und Literaturwissenschaftler
 Reinhard Bake (1587–1657), deutscher evangelischer Theologe
 Rita Bake (* 1952), deutsche Wirtschafts- und Sozialhistorikerin

Siehe auch:
 Baake
 Baacke
 Backe
 Bäke
 Barke (Begriffsklärung)